De match om het wereldkampioenschap dammen 1961 werd van zondag 12 november t/m donderdag 14 december 1961 gespeeld door Iser Koeperman en Vjatsjeslav Sjtsjogoljev. 
De eerste keer werd gespeeld in Moskou en daarna in Kiev, Minsk, Riga en Leningrad. 
De match bestond uit 20 partijen en eindigde in 22-18 in het voordeel van Iser Koeperman.

Uitslagen

Externe link
 Matchverloop met partijen

Wereldkampioenschap dammen
Dammen
Dammen in 1961
Dammen in de Sovjet-Unie
Sportevenement in Moskou
Sportevenement in Sint-Petersburg
Sportevenement in Kiev
Sportevenement in Minsk
Sportevenement in Riga